Svetlana Bojko (schermster)
 Svetlana Bojko (schaatsster)